М-30 (кириллицей) может означать:
 М-30 — советская гаубица периода Второй Мировой войны
 М-30 — советский тяжелый (калибром 300 мм) фугасный неуправляемый реактивный снаряд, применялся в Великой Отечественной войне, у бойцов получил неофициальные прозвища «Андрюша» и «Лука»
 М-30 — советская подводная лодка XII серии («М» — «Малютка») времён Великой Отечественной войны
 М-30 — неосуществлённый проект советского тяжёлого стратегического бомбардировщика с ядерным воздушно-реактивным двигателем
 М-30 — первоначальное обозначение советского авиационного дизельного двигателя АЧ-30 конструкции А. Д. Чаромского

См. также 
 M30 (латиницей)